Benjamin Church peut désigner :
 Benjamin Church, le premier Surgeon General of the United States Army ;
 Benjamin Church, un menuisier et officier américain.